Kurów peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
 dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Kurów est un village
 dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Kurów est un village du powiat de Konin
 Kurów est un village du powiat d'Ostrów Wielkopolski
 dans la voïvodie de Łódź
 Kurów est un village du powiat de Bełchatów
 Kurów est un village du powiat de Kutno
 Kurów est un village du powiat de Wieluń
 dans la voïvodie de Lublin
 Kurów est un village du powiat de Puławy et chef lieu de la gmina de Kurów 
 Kurów est un village du powiat de Łuków
 dans la voïvodie de Petite-Pologne
 Kurów est un village du powiat de Nowy Sącz
 Kurów est un village du powiat de Sucha
 dans la voïvodie de Poméranie occidentale
 Kurów est un village
 dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Kurów est un village

en Nouvelle-Zélande
 dans le District de Wailkati
 Kurow est une petite ville